Płyta solowa Kuby Sienkiewicza nagrana w 2005 roku. Muzyk powtórzył projekt umieszczenia programu nagranego w domu, na swojej stronie internetowej, do pobrania. Tym razem nie bawił się formą, a po prostu zagrał swoje pomysły na gitarze akustycznej. Do tego recitalu również można pobrać okładkę oraz teksty. Część piosenek została później wykorzystana przez Elektryczne Gitary na ich albumie, zatytułowanym Atomistyka. W tekstach Kuba Sienkiewicz znów może zaskoczyć, bo żartuje z własnych zmian w Starości, a wgłębia się w życie przedmiotów w Rozszywaczach - które, jak twierdzi, przydają się nie tylko urzędnikom, ale i alkoholikom. Ponuro ironizuje na temat dzisiejszych czasów w Czasach średnich, Chicagowskich nocach i Pladze, narzeka na aurę w Ciężkiej wiośnie, chwali swoją ulubioną, niemiecką autorkę, Anne-Sophie Mutter, a nawet stwierdza ironicznie, że nie chciałby gdzieś siebie spotkać.

Lista utworów 
 „Czasy średnie” (K. Sienkiewicz)
 „Plaga” (K. Sienkiewicz)
 „Uśmiech” (K. Sienkiewicz)
 „Kiedy mówisz człowiek” (K. Sienkiewicz)
 „Starość” (K. Sienkiewicz)
 „Nie urosnę” (K. Sienkiewicz)
 „Anna Sophie” (K. Sienkiewicz)
 „Rozszywacze” (K. Sienkiewicz)
 „Ciężka wiosna” (K. Sienkiewicz)
 „Amerykański indyk” (K. Sienkiewicz)
 „Chicagowskie noce” (K. Sienkiewicz)
 „Spotkać siebie” (K. Sienkiewicz)

Wykonawcy 
Kuba Sienkiewicz - gitara akustyczna, śpiew

Albumy muzyczne wydane w roku 2005